Rendina ist:

Familienname folgender Personen:
 Charlene Rendina (* 1947), australische Leichtathletin
 Massimo Rendina (1920–2015), italienischer Widerstandskämpfer und Journalist
 Victor Rendina (1916–1985), US-amerikanischer Schauspieler

Name () folgender griechischer Orte:
 Rendina (Zentralmakedonien), Gemeindebezirk der Gemeinde Volvi, Region Zentralmakedonien
 Rendina (Thessalien), Gemeindebezirk der Gemeinde Sofades, Region Thessalien